Plaats in Indonesië
 Pujodadi (Pardasuka), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Pujodadi (Bonorowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java